Мис Ангола е ежегоден конкурс за красота в Ангола, основан през 1997 година, който на следващата година прави своя дебют в Мис Вселена 1998. Победителката на конкурса представлява Ангола на Мис Вселена и Мис Свят.

През годините

Мис Вселена 
Класирали се за участие на Мис Вселена.

Източници

Външни препратки 
 

Ангола
Култура на Ангола